Алекса́ндр Фёдорович Мака́ров (11 февраля 1951, г. Касимов, Рязанская область) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта.

Спортивная карьера 
Наивысшего достижения Александр Макаров добился на Олимпийских играх в Москве в 1980 году, став серебряным призёром в метании копья.

После завершения спортивной карьеры работает тренером.

Семья 
Жена — Людмила Макарова, мастера спорта СССР, победительница юниорского первенства СССР;

Сын — Сергей Макаров, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр;

Дочь — Елена Макарова, призер чемпионата России 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Метатели копья СССР